Василий Зайчиков:
 Зайчиков, Василий Никифорович (1919—1988) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Зайчиков, Василий Фёдорович (1888—1947) — советский актёр театра и кино, лауреат Сталинской премии (1946).